

Рязанка — присілок, Сокольський район, Вологодська область
 Рязанка — присілок, Тотемський район, Вологодська область